Wacław Machnicki ps. „Mucha” (ur. 1886) – literat, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Wacław Machnicki (1898–1978) – sierżant Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari

Przypisy